

Persone 
 François Chabot – rivoluzionario francese
 Henri Chabot – arrampicatore francese
 Louis François Jean Chabot – generale francese
 Steve Chabot – politico statunitense

Altro 
 12675 Chabot – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Chabod